Aliens vs. Predator (česky Vetřelci vs. Predátor) může označovat:

 Alien versus Predator – spojitost Vetřelce a Predátora v popkultuře

 počítačové hry 
 Aliens versus Predator – videohra z roku 1999
 Aliens versus Predator 2 – druhý díl počítačové hry vydaný roku 2001
 Aliens vs. Predator – videohra vydaná v únoru 2010

 filmy
 Vetřelec vs. Predátor – film z roku 2004, který režíroval Paul W.S. Anderson
 Vetřelci vs. Predátor 2 – pokračování filmu, známé také jako Aliens vs. Predator: Requiem, které režírovali Colin a Greg Strauseovi

 knihy 
 Vetřelci versus Predátor: Kořist – kniha, jejímž autorem je Steve Perry
 Vetřelci versus Predátor: Planeta lovců – publikace, kterou napsal David Bischoff

Související články 
 Vetřelec (rozcestník)
 Predátor (rozcestník)